Uniontown ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Uniontown (Alabama), Stadt im Perry County, Alabama
 Uniontown (Arkansas), census-designated place im Crawford County, Arkansas
 Uniontown (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Knox County, Illinois
 Uniontown (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Jackson County, Indiana
 Uniontown (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Perry County, Indiana
 Uniontown (Kalifornien), Geisterstadt im El Dorado County, Kalifornien
 Uniontown (Kansas), Stadt im Bourbon County, Kansas
 Uniontown (Kentucky), Stadt im Union County, Kentucky
 Uniontown (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Carroll County, Maryland
 Uniontown (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Perry County, Missouri
 Uniontown (New Jersey), Ort im Hunterdon County, New Jersey
 Uniontown (Ohio), census-designated place im Stark County, Ohio
 Uniontown (Pennsylvania), Stadt im Fayette County, Pennsylvania
 Uniontown (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Fairfax County, Virginia
 Uniontown (Washington), Town im Whitman County, Washington
 Uniontown (West Virginia), Ort im Wetzel County, West Virginia